Евгений Глебов:
 Глебов, Евгений Александрович (1929—2000) — белорусский, советский композитор, дирижёр, педагог. Народный артист СССР.
 Глебов, Евгений Павлович (1924—1975) — советский контр-адмирал, начальник Каспийского высшего военно-морского училища им. С. М. Кирова.